Утреннее шоу радиостанции МАКС FM в Сочи. Выходит с 2014 года. Получило 3 награды национальной премия Радиомания за лучшее развлекательное шоу за пределами Москвы и несколько наград фестиваля Вместе-Медиа за лучшие промо-материалы и эфирные проекты.

Ведущие — Эдуард Меркер и Юлия Романовская.

Юлия Романовская — автор старейшего сайта о радиовещании getonair.ru под псевдонимом Юлианы Романовой. Работала в разные годы на радиостанциях в Минске (радио Unistar, Радио Минск), Москве (Юмор FM), Санкт-Петербурге (Радио Бантика, Нева FM) и Монако (Chik Radio). Педагог по технике речи, работала в Федеральной Школе Радио и Санкт-Петербургской школе кино и телевидения.

Эдуард Меркер — теле и радиоведущий, диктор спортивных игр ФК «Сочи» на стадионе Фишт, автор подкаста Mnogoslov

Утреннее шоу звучит на территории Сочи и онлайн по всему миру

107.4 FM — Сочи

107.1 FM — Лазаревское

105.1 FM — Красная Поляна

maks-fm.ru/web — виеотрансляция из студии

Сайт Радиомании с победителями http://www.premiaradiomania.ru/

Радио